Les langues akan peuvent être :
 langues akan au sens large, c’est-à-dire les langues tano central
 langues akan au sens étroit, sous-groupe des langues tano central
 la langue akan et ses dialectes.